Arte de la lengua mexicana y castellana (1571) di Alonso de Molina
Arte de la lengua mexicana con la declaración de los adverbios della (1645) di Horacio Carochi
Arte de la lengua mexicana (1673) di Augustín de Vetancurt
Arte de la lengua mexicana  (1689) di Antonio Vázquez Gaztelu
Arte de la lengua mexicana según la acostumbran hablar los Indios en todo el obsipado de Guadalajara, parte del de Guadiana y del de Mechoacan (1692) di Juan Guerra
Arte de la lengua mexicana (1717) di Francisco de Ávila y Guzmán
Arte de la lengua mexicana (1754) di Joseph Augustin de Aldama y Guevara
Arte de la lengua mexicana (1810) di Rafael Tiburcio Sandoval

Pagine correlate

Arte para aprender la lengua mexicana (1547) di Andrés de Olmos
Arte mexicana (1595) di Antonio del Rincón
Arte mexicano (1642) di Diego de Galdo Guzmán
Arte de el idioma mexicano (1713) di Manuel Pérez
Arte novíssima de lengua mexicana (1753) di Carlos de Tapia Centeno
Arte, vocabulario, y confesionario en el idioma mexicano, como se usa en el obispado de Guadalaxara (1765) di Geronymo Thomas de Aquino Cortés y Zedeño